Единая лига ВТБ 2015/2016 — седьмой официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной и Северной Европы и Закавказья.

19 июля 2015 года были утверждены формат и состав участников сезона. Регулярный сезон стартовал 3 октября 2015 и завершился 24 апреля 2016 года, плей-офф прошёл в мае-июне 2016 года. Третий раз в истории был проведён чемпионат Единой молодежной Лиги ВТБ.

Формат 
Как и в сезоне 2014/2015, в турнире примут участие 16 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф.

Участники

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица (на 29.04.16)
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

 БК «Вита» зачислено поражение «лишением права» со счетом 0:20 из-за неявки на матч второго круга с Автодором без зачисления очков в турнирную таблицу.

Результаты

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного чемпионата: Нандо де Коло (ЦСКА) 
 MVP плей-офф: Милош Теодосич (ЦСКА) 
 Лучший снайпер: Кит Лэнгфорд (УНИКС) 
 Лучший по игре в защите: Кайл Хайнс (ЦСКА) 
 Лучший молодой игрок: Артём Клименко (Автодор) 
 Лучший «шестой» игрок: Хоакин Колом (УНИКС)
 Лучший белорусский игрок: Артём Параховский (УНИКС) 
 Лучший грузинский игрок: Ираклий Члаидзе (Вита) 
 Лучший казахстанский игрок: Антон Пономарёв (Астана) 
 Лучший латвийский игрок: Янис Тимма (Зенит) 
 Лучший российский игрок: Алексей Швед (Химки)
 Лучший финский игрок: Петтери Копонен (Химки) 
 Лучший чешский игрок: Войцех Хрубан (Нимбурк) 
 Лучший эстонский игрок: Грегор Арбет (Калев)
 Тренер года: Василий Карасёв (Зенит)

Игроки тура 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам тура регулярного чемпионата.

MVP стадий плей-офф

MVP месяца

Лучший российский игрок месяца

Лучший молодой игрок месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2015/2016 проводится третий розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 9 российских клубов Единой лиги ВТБ. Также в нём принимала участие молодёжная команда «Самара».

Формат 
10 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 27 октября 2015 по 24 апреля 2016 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона вышли в Финал Восьми.

В финале будут разыграны с 1-е по 8-е места. На каждой стадии победитель определяется в одном матче. Он пройдет с 3 по 5 мая 2016 года в Самаре.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 3 по 5 мая 2016 года в Самаре.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

MVP месяца

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Даниил Синегубов (Самара-СГЭУ)
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 Максим Кондаков (Локомотив-Кубань-2) 
 Александр Зуев (Химки-2)
 Антон Астапкович (ЦСКА-2)
 Даниил Синегубов (Самара-СГЭУ)
 Юрий Трубин (Автодор-2)
 MVP Финала восьми: Михаил Кулагин (ЦСКА-2)
 Символическая пятерка «Финала восьми»: 
 Александр Гаврилов (ЦСКА-2)
 Агасий Тоноян (Автодор-2)
 Сергей Жульков (Самара-СГЭУ)
 Антон Астапкович (ЦСКА-2)
 Артём Клименко (Автодор-2)

Итоговое положение команд

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2015/2016
 Кубок России по баскетболу 2015/2016
 Суперлига 2015/2016
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2015/2016

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодежной лиги ВТБ
 

Единая лига ВТБ в сезоне 2015/2016